Le cabinet Pushpa Kamal Dahal est le gouvernement mis en place au Népal, en plusieurs étapes, à la suite de l'élection de Pushpa Kamal Dahal aux fonctions de Premier ministre, le , par l'Assemblée constituante.

Chronologie 
 : élection de Pushpa Kamal Dahal aux fonctions de Premier ministre, par l'Assemblée constituante.
 : prestation de serment de Pushpa Kamal Dahal, en présence de Ram Baran Yadav, président de la République, et de Subash Chandra Nemwang, président de l'Assemblée constituante.
 : les trois principaux partis de la coalition gouvernementale, le Parti communiste du Népal (maoïste) (PCN-M, le Parti communiste du Népal (marxiste-léniniste unifié) (PCN-MLU) et le Forum des droits du peuple madhesi, Népal (MJF, désignent respectivement quatre, six et quatre personnalités destinées à occuper des postes ministériels au sein du cabinet. Il est alors prévu que l'effectif soit complété par cinq autres ministres maoïstes et quatre ou cinq personnalités représentant d'autres petites formations politiques.
 : les quatre ministres maoïstes et les quatre ministres représentant le Forum prêtent serment devant le Premier ministre, en présence du président de la République, mais les six ministres désignés par le PCN-MLU refusent de le faire, protestant contre le fait que la seconde place, dans la hiérarchie gouvernementale, ne soit pas accordée à leur chef de file au sein du cabinet, Bam Dev Gautam, pressenti pour occuper le poste de ministre de l'Intérieur.
 : après des négociations entre le Premier ministre et la direction du PCN-MLU, le principe de la reconnaissance du second rang protocolaire, pour Bam Dev Gautam, est reconnu, et la désignation du reste de l'équipe gouvernementale prévue pour ce jour-là, mais est finalement reportée au , afin de permettre notamment de compléter définitivement l'effectif de l'équipe gouvernementale.
 : nomination et prestation de serment de quinze nouveaux ministres, incluant les six ministres du PCN-MLU qui avaient refusé de prêter serment le , cinq nouveaux ministres maoïstes, et trois ministres représentant de petites formations. Une quatrième formation, le Parti communiste unifié du Népal (PCN-ML, qui revendiquait le ministère de la Réforme agraire, a refusé de rejoindre le cabinet faute d'obtenir gain de cause : ce portefeuille est attribué aux maoïstes dont l'effectif est donc finalement (hormis le Premier ministre) de dix ministres sur 23.

Composition du cabinet

Notes et références 

Politique au Népal